Mužská čtyřhra ATP Shenzhen Open 2016 probíhala na přelomu září a října 2016. Do deblové soutěže šenčenského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl izraelsko-britský pár Jonatan Erlich a Colin Fleming, jehož členové nestartovali společně. Erlich nastoupil se Santiagem Gonzálezem, aby ve čtvrtfinále podlehli Pavićovi a Venusovi. Spoluhráčem Fleminga se stal Novozélanďan Scott Lipsky, s nímž skončil v úvodním kole na raketách Kukuškina s Robertem.

Vítězem čtyřhry se stal italsko-švédský nenasazený pár Fabio Fognini a Robert Lindstedt, který ve finále zdolal rakousko-francouzské turnajové dvojky Olivera Maracha s Fabricem Martinem výsledkem 7–6 a 6–3. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Lindstedt vybojoval jubilejní dvacátý deblový titul na okruhu ATP a Fognini pak čtvrtý takový.

Nasazení párů 
  Treat Conrad Huey /  Max Mirnyj (1. kolo)
  Oliver Marach /  Fabrice Martin (finále)
  Mate Pavić /  Michael Venus (semifinále)
  Chris Guccione /  André Sá (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Shenzhen Open
ATP World Tour 2016